Севджу́р (; или Мецамо́р (); устар. Карасу) — река в Армении. Левый приток Аракса.  Площадь водосборного бассейна — 1610 км².

По сравнению с другими реками Армении имеет один из самых стабильных режимов. Истекает из родников горного массива Арагац. Течение реки очень медленное. Входит в систему водно-болотных угодий Мецамор.

Принимает слева реку Касах.

В долине реки Севджур в периоды весеннего пролёта встречается каравайка.

Примечания

Литература 
 

Притоки Аракса
Реки Армении